Шендон Родригез Андерсон (; родился 31 декабря 1973, Атланта, Джорджия) — американский баскетболист, игравший на позициях легкого форварда и атакующего защитника. Он играл за Университет Джорджии и был задрафтован под 54 номером командой «Юта Джаз», где играл до 1999 года. Андерсон продолжил играть в НБА за «Хьюстон Рокетс» (1999—2001), «Нью-Йорк Никс» (2001—2004) и «Майами Хит» (2004—2006).

Карьера 
Андерсон учился в открытой средней школе Алонсо Аристотель в Атланте, затем играл в баскетбол в университете Джорджии. Был выбран во втором раунде (54-е в общем) Драфта НБА 1996 года командой «Юта Джаз». Также выступал за «Хьюстон Рокетс», «Нью-Йорк Никс» и «Майами Хит». Пик его карьеры был в 1999-2000 годах, когда он набирал в среднем 12,3 очка за игру за «Рокетс». Его карьера в среднем составляет 7,8 очка за игру.

Его старший брат, Вилли Андерсон, также был профессиональным баскетболистом.

Андерсон выиграл чемпионат НБА в 2006 году с «Майами Хит» в качестве резервного игрока, а затем вышел в отставку.

Ссылки 
Статистика
ESPN.COM
Профиль на NBA.COM

Лёгкие форварды
Баскетболисты США
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Джорджия Бульдогс» (баскетбол)
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Юта Джаз»